Vaasan Palloseura (in het Fins beter bekend onder de naam VPS)  is een Finse voetbalclub uit de stad Vaasa. De vereniging werd opgericht in 1924 en heeft als traditionele kleuren zwart-wit. VPS heeft een lange geschiedenis in de Veikkausliiga.

Geschiedenis 

VPS speelde vanaf 1924 regelmatig op het hoogste niveau in Finland, maar moest net zo regelmatig ook naar onderen kijken toen er werd gedegradeerd. In de jaren veertig verkeerde de club in haar gloriedagen toen zowel in 1945 als in 1948 het Finse landskampioenschap werd binnengehaald. In 2005 eindigde de club op een tweede plaats in de Ykkönen en werd promotie naar de Veikkausliiga afgedwongen via een promotie/degradatieduel met RoPS. In het eerste seizoen sinds de promotie werd VPS negende en handhaafde zich zodoende in deze competitie.

Sindsdien kwamen de zwart-witten uit op het hoogste niveau. Pas in het seizoen 2019 moest de West-Finse club een stapje terug doen. Het eindigde toen als twaalfde en laatste in de Veikkausliiga, waardoor de Ykkönen weer het podium werd voor VPS.

Thuiswedstrijden worden sinds 1935 gespeeld in het Hietalahti stadion. In 2015 en 2016 werd dit stadion compleet gerenoveerd om te voldoen aan de eisen van de Finse voetbalbond. Het totale kostenplaatje voor het meer dan zesduizend zitplaatsen tellende stadion bedroeg 16,5 miljoen euro. In augustus 2016 was de bouw gereed.

Erelijst 
Kampioen van Finland
 1945, 1948Finse Liiga Cup 1999, 2000

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1998 || 2 || 10 || Veikkausliiga || 27 || 12 || 9 || 6 || 42–27 || 45 || 3.055
|-
| 1999 || 11 || 12 || Veikkausliiga || 28 || 8 || 5 || 15 || 34–42 || 29 || 2.255 
|-
| 2000 || 10 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 8 || 10 || 15 || 38–42 || 34 || 2.443
|-
| 2001 || 6 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 14 || 3 || 16 || 50–52 || 45 || 2.153
|-
| 2002 ||bgcolor="#FA8072"|11 || 12 || Veikkausliiga || 22 || 4 || 5 || 13 || 21–39 || 17 || 2.169
|-
| 2003 || 5 || 14 || Ykkönen || 26 || 11 || 7 || 8 || 35–26 || 40 || 868
|-
| 2004 || 6 || 14 || Ykkönen || 26 || 11 || 6 || 9 || 32–26 || 39 ||  846 
|-
| 2005 || bgcolor="#00FF00"|2 || 14 || Ykkönen || 26 || 17 || 2 || 7 || 49–23 || 53 || 1.229
|-
| 2006 || 9 || 13 || Veikkausliiga || 24 || 8 || 5 || 11 || 26–36 || 29 || 2.483
|-
| 2007 || 10 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 7 || 11 || 8 || 26–35 || 32 || 2.351
|-
| 2008 || 11 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 6 || 11 || 9 || 18–29 || 29 || 2.263
|-
| 2009 || 8 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 10 || 5 || 11 || 30–36 || 35 || 2.415
|-
| 2010 || 10 || 14 || Veikkausliiga || 26 || 8 || 7 || 11 || 29–40 || 31 || 2.133
|-
| 2011 || 9 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 8 || 13 || 12 || 32–44 || 37 || 2.112
|-
| 2012 || 8 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 12 || 7 || 14 || 36–38 || 43 ||  2.263 
|-
| 2013 || 3 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 14 || 9 || 10 || 41–39 || 51 || 2.668
|-
| 2014 || 4 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 13 || 9 || 11 || 39–34 || 48 ||  2.201 
|-
| 2015 || 10 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 8 || 9 || 16 || 36–43 || 33 ||  2.096 
|- 
| 2016 || 4 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 15 || 8 || 10 || 36–27 || 53 || 2.935
|- 
| 2017 || 8 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 9 || 12 || 12 || 38–51 || 39 || 2.248
|-
| 2018 || 6 || 12 || Veikkausliiga || 33 || 10 || 11 || 12 || 37–43 || 41 || 2.070
|-
| 2019 ||bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Veikkausliiga || 27 || 3 || 10 || 14 || 30–45 || 19 || 2.094
|-
| 2020 || 6 || 12 || Ykkönen || 22 || 9 || 6 || 7 || 37–36 || 33 || 933
|-
| 2021 || 1 || 12 || Ykkönen || 27 || 15 || 6 || 6 || 50–30 || 51 || 792
|-
| 2022 ||  || 12 || Veikkausliiga || || || || || – ||  || 
|-
|}

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt VPS Vaasa

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Stadion 
Het Hietalahtistadion biedt plaats aan 6.000 toeschouwers en werd gebouwd in 1936. In 1995 werd het stadion gerenoveerd. Twee jaar later, in 1997, werd het grootste aantal bezoekers ooit geregistreerd: 5.705 in een wedstrijd tegen HJK Helsinki. In 1998 werd het aantal beschikbare plaatsen teruggebracht naar 4.600, omdat een aantal staanplaatsen werden vervangen door zitplaatsen. Twintig jaar later, in 2015, vond er weer een renovatie plaats, waarna er weer 6.000 beschikbare plaatsen beschikbaar kwamen.

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van VPS uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Nuutti Lintamo degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van VPS in totaal 23 keer uit voor het Finse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website

 
Finse voetbalclub